Arbeitsmodell in der:

 Architektur, siehe Modell (Architektur) #Typen
 Betriebswirtschaftslehre, siehe Crowdsourcing, Outsourcing 
 Datenverarbeitung, siehe HTML5#Verschiedene Arbeitsmodelle von W3C und WHATWG
 Volkswirtschaftslehre, siehe Mundell-Fleming-Modell 
 Zahntechnik, siehe Gipsmodell (Zahntechnik) #Modellarten
 Zeitsouveränität, siehe Arbeitsbereitschaft, Bereitschaftsdienst, Rufbereitschaft 
Siehe auch:
Arbeitszeitmodell